Влади́мир Козло́вский: Козловский, Владимир Вячеславович — российский социолог, директор Социологического института РАН, профессор СПбГУ.
 Козловский, Владимир Иванович (1867—1930) — русский живописец, импрессионист московской и киевской школ, иллюстратор.

Примечания